Уолдер:

 Уолдер, Кэти (род. 1982) — американская актриса.
  (род. 1953) — американский социолог, синолог.
 Уолдер Фрей — персонаж саги «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина.